Па́вел Попо́в: Попов, Павел (по другим данным Павел Миндоровски; 1902—1988) — болгарский растениевод и селекционер.
 Попов, Павел (род. 1977) — российский дзюдоист.
 Попов, Павел Анатольевич (род. 1957) — генерал армии.
 
 Попов, Павел Иванович (1881—1969) — астроном и педагог.
 Попов, Павел Иванович (политик) (1896—1937) — украинский советский деятель.
 
 Попов, Павел Никитич (1877—?) — землевладелец, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Самарской губернии.
 Попов, Павел Сергеевич (1892—1964) — российский философ и литературовед.
 Попов, Павел Семёнович (1757—1815) — русский генерал, командир Астраханского казачьего полка.
 Попов, Павел Степанович (1842—1913) — синолог, русский китаевед.
 Попов, Павел Фомич (1906—1944) — советский танкист, младший лейтенант. Герой Советского Союза.
 Павел (Попов, Алексей Яковлевич) (Епископ Павел; 1827—1874) — епископ Тотемский.
 Павел (Попов, Пётр Лаврентьевич) (Епископ Павел; 1813—1877) — епископ Камчатский и Благовещенский.

Примечания